Trofej Zamora, nagrada je koju španjolski športski list Marca dodjeljuje vrataru s najmanje primljenih pogodaka u španjolskom nogometnom prvenstvu. Nagrada je nazvana u čast vrataru, Ricardu Zamori.

Dosadašnji dobitnici nagrade

Po državi 

Nogomet u Španjolskoj
Nogometne nagrade